Landesregierung Schausberger bezeichnet mehrere Regierungen Salzburgs:
 Landesregierung Schausberger I (1996 bis 1999)
 Landesregierung Schausberger II (1999 bis 2004)